Клод Геан (фр. Claude Guéant) — французький політичний і державний діяч, міністр внутрішніх справ, заморських територій, місцевого самоврядування та імміграції.
 Олівер Геан  (фр. Olivier Guéant) — французький математик.